Деркачёв — фамилия; имеет женскую форму Деркачёва.
 Деркачёв, Илья Петрович (Деркач) (20 июля (1 августа) 1834 — 8 ноября 1916, Москва) — русский методист начальной школы, педагог, детский писатель. 
 Деркачёв, Павел Павлович  (28 декабря 1866 — 28 мая 1906) — белостокский полицмейстер.

См. также 
 Деркачев